

Patronyme 

 Auguste Fix (1925-2000), un alpiniste parisien ;
 Delphine Fix (1831-1864), une actrice française ;
 Oliver Fix (1973-), un kayakiste allemand ;
 Paul Fix (1901-1983), un acteur et scénariste américain ;
 Philippe Fix (1937-), un illustrateur, dessinateur et auteur français ;
 Pierre Fix-Masseau (1905-1994), un affichiste et graphiste français ;
 Pierre-Félix Fix-Masseau, pseudonyme de Pierre Félix Masseau (1869-1937), un sculpteur français.

Cinéma et télévision 

 Fix, un film d'animation allemand réalisé par Hans Fischerkoesen en 1956 ;
 Fix, un film américain réalisé par Richard Zelniker en 1997 ;
 Fix, un film américain réalisé par Tao Ruspoli en 2008 ;
 Fix, un court métrage américain réalisé par Brian Kim en 2008.

Divers 
Fix peut aussi désigner :
 Fix, un personnage fictif du roman Le Tour du monde en quatre-vingts jours, écrit par Jules Verne en 1872 ;
 Fix, une bière grecque ;
 Une marque de bijoux et un procédé de fabrication inventé en 1849 par François-Auguste Savard.

Sigle 
FIX peut désigner :
 FIX (où FIX signifie Financial Information eXchange), un protocole de message en finance.

Voir aussi